Бойне — фамилия:
  (Bernhard Boine, 1912—1978) — немецкий политик.
 Бойне, Джованни (Giovanni Boine, 1887—1917) — итальянский романист и критик.
 Бойне, Мари (Mari Boine, род. 1956) — норвежская саамская певица.